Dirico Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Cuando Cubango, i den södra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Luanda. Dirico Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Dirico Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Dirico Airport. Runt Dirico Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Dirico Airport består huvudsakligen av våtmarker.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Cuando Cubango